Petkow oder Petkov,  ist der Familienname folgender Personen:

 Atanas Petkow (* 1945), bulgarischer Radrennfahrer
 Boschidar Petkow (1940–2015), bulgarischer Komponist
 Dijan Petkow (* 1967), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Dimitar Petkow (* 1856 oder 1858; † 1907), bulgarischer Politiker und Ministerpräsident
 Dimitar Petkow (Komponist) (1919–1997), bulgarischer Komponist
 Dimitar Petkow (Regisseur) (* 1958), bulgarischer Regisseur
 Georgi Petkow (* 1976), bulgarischer Fußballtorhüter
 Iwajlo Petkow (* 1976), bulgarischer Fußballspieler und -trainer
 Kamen Petkow (* 1977), bulgarischer Politiker

 Ljuben Petkow (1939–2016), bulgarischer Autor und Journalist
 Lukas Petkov (* 2000), deutscher Fußballspieler
 Martin Petkov (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Nikola Petkow (1893–1947), bulgarischer Politiker

 Rumen Petkow (* 1961), bulgarischer Politiker
 Russi Petkow (* 1976), bulgarischer Fußballspieler
 Serguey Petcov, bulgarischer Physiker

Siehe auch:

 Petkowa
 Petković